Арету́са, также Арету́за () — в древнегреческой мифологии нимфа, превратившаяся в источник. Её именем названы:
 «Аретуза» — опера-балет Андре Кампра на либретто Антуана Данше (1701).
 «Аретуса» — миноносец ВМФ Греции, принимавший участие в Первой и Второй мировых войнах.
 (95) Аретуса — астероид главного пояса, открытый Робертом Лютером в 1867 году.